Джем може да се отнася за:
 Хора
 Джем (певица) (р. 1975), уелска певица
 Джем Султан (1459-1495), османски благородник
 Джем (окръг), окръг в Айдахо, САЩ
 Джем (група), английска рок група

Вижте също 
 Джем сешън